Диггинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диггинс, Джессика (род. 1991) — американская лыжница, чемпионка мира 2013 года и серебряный призёр чемпионата мира 2015 года.
 Диггинс, Скайлар (род. 1990) — американская профессиональная баскетболистка.